Вроблевский () — польская фамилия. Известные носители:

 Вроблевский, Анджей (род. 1933) — польский физик.
 Вроблевский, Константин Харитонович (1869—1938) — польский и российский художник.
  (1933—1966) — одна из жертв Берлинской стены. За его убийство в 1996 году осуждены два бывших пограничника ГДР.
 Вроблевский, Эдуард Викентий Антонович (1848—1892) — российский химик-органик, профессор, один из основателей Русского химического (с 1878 — физико-химического) общества.

См. также 
 Врублевский